Existen numerosos barrios llamados en honor a John F. Kennedy a lo largo del mundo, entre ellos:

Barrio Kennedy (Buenos Aires), en Argentina.
Barrio Kennedy (Posadas), en Argentina.
Barrio Kennedy (San Pedro de Macorís), en República Dominicana.
Barrio Kennedy (Caracas), en Venezuela.